Seoni może dotyczyć: 
 Seoni – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Seoni – miasto w północnych Indiach, w stanie Madhya Pradesh
 Seoni – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Madhya Pradesh